Рюсенская культура — славянская раннесредневековая археологическая культура, существовавшая в междуречье Эльбы и Зале в VII веке. Согласно археологическим данным, носители рюсенских древностей — сорбы были переселенцами из более южных, западнодунайских земель; языковые материалы также указывают на переселение сорбов из южных регионов. Курганный обряд погребения не получил распространения в той части бассейна Эльбы, где волна расселения носителей пражско-корчакской культуры была перекрыта миграцией рюсенских племён.

Соотносится с лужицкими сербами. Данная культура выделяется прежде всего своеобразной керамикой. Это одна из групп серой керамики дунайского типа, изготавливаемой на гончарном круге.

Рюсенская посуда представлена в основном невысокими горшками, хорошо профилированными, обычно обильно украшенными линейными и волнистыми узорами. Одновременно с этой керамикой в Эльбо-Заальском регионе получают распространение поселения нового типа: городища с оборонительными стенами, сложенными насухо из камня и имеющими сверху деревянные сооружения в виде палисадов, решетчатых или ящичных конструкций. Зафиксированы и защитные стены, сложенные из кирпича.

Возведение на поселениях оборонительных стен сухой каменной кладки с деревянным верхом восходит к античной традиции, воспринятой в начале средневековья славянским населением, осевшим в западных землях Среднего Подунавья. Такие городища известны среди славян Чехии и Приальпийской зоны. Очевидно, оттуда в начале VII века и переселилась какая-то группа населения в Эльбо-Заальскую область. Дунайская керамика сложилась в Среднем Подунавье также под воздействием местного позднеримского гончарства.

Городища рюсенских славян имеют форбурги, что также сближает их с поселениями западных окраин Среднего Подунавья. К числу наиболее известных памятников рассматриваемого региона принадлежат городища Фихтенберг, Кезитц, Кезигесбурх, Гана, Альтенплатхов и др.

С расселением рюсенских славян в междуречье Эльбы и Зале распространяется обряд трупоположения. Захоронения по обряду кремации, свойственные пражско-корчакским славянам, бытовали в течение всего VII века, но параллельно с ним умерших хоронили по обряду ингумации, и этот ритуал постепенно вытеснил прежний.

В последующие столетия в ареале рюсенских древностей прослеживается эволюционное развитие культуры (через стадию типа Rotha рюсенская керамика трансформируется в типичную «позднеславянскую», отчётливо выделяющуюся среди соседних германских форм сосудов), свидетельствуя о преемственности населения.

См. также 
 Раддуш

Примечания

Ссылки 
 Wetzel G. Der slawische Burgwall Fichtenberg bei Muhlberg // Ausgrabungen und Funde. N 22. Berlin, 1977. S. 76—86; Schneider J. Die Burg Plote. Genthin, 1979; Brachmann H. Einige Bemerkungen zum Befestigungsbau der sorbischen Stamme // Slovane 6.—10. stoleti. Brno, 1980. S. 41—48.
 80 Brachmann H. Slawische Stamme… S. 91—95, 247; Idem. Historische und kulturelle Bezeichnungen der Sorben zu Bohmen und Mahren // Rapports du 111- е Congres International d’Archeologie Slave. Т . 1. Bratislava, 1979. S. 117—124.
 Krusch B. Fredegarii et aliorum chronica. Hannover, 1988. P. 99.
 82 Muka E. Die Grenzen des serbischen Sprachgebieten in alter Zeit // Archiv fur slawi- sche Philologie. Bd. XXVI. S. 543; Eichler E. Ergebnisse der Namengeographie im altsorbischen Sprachgebiet // Materialien zum slawischen onomastischen Adas. Berlin, 1964. S. 13—78; Idem. Die Gliederung des altsorbischen Sprachgebieten im Lichte der Namen- forschung. Bautzen, 1967; Strzelczik J. Der slawische Faktor im Licht schriftlicher Quellen der Geschichte Mitteldeutschlands vom 6. bis 8. Jahrhundert // Letopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad В . XXVII—2. Bautzen, 1980. S. 135—148.
 83 Eichler E. Zur Herkunft der Slawen im Elbe-Saale-Gebiet: I. 'Tschechisch-sorbische Parallelen in der Toponomastik // Arbeits- und Forschunsberichte zur sachsischen Boden-denkmalpflege. Bd . 13. Berlin , 1964. S . 265—293.

Славянские археологические культуры
Археологические культуры Германии